Clown – pagliaccio
 Clown – singolo dei Korn del 1995, dall'album Korn
 Clown – singolo di Emeli Sandé del 2012
 Clown – film del 2014 diretto da Jon Watts
 Le Clown – isola appartenente alle Îlots des Apôtres, appartenenti all'arcipelago delle Crozet

Pagine correlate 
 Il clown